Фри́дланд (, луж. Bryland) — город в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Одер-Шпре. Занимает площадь 172,95 км². Официальный код — 12 0 67 137.

Город подразделяется на 16 городских районов.

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга